Delphastus är ett släkte av skalbaggar. Delphastus ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Delphastus